

Liste 

|}

Siehe auch 
 Liste der Bodendenkmäler in Rosendahl

Weblinks

Einzelnachweise und Anmerkungen 
Die ursprüngliche Liste wurde am 9. September 2017 auf Basis der Informationen des GIS-Portals des Kreises Coesfeld erstellt, der die Informationen in Zusammenarbeit mit den unteren Denkmalbehörden des Kreises koordiniert und im Internet zur allgemeinen Verfügung gestellt hat.

Rosendahl
!